Goldfrank ist 
die alte Bezeichnung für den Goldfranken
der Nachname von:
Esther Goldfrank